Kolbing heißen folgende geographischen Objekte:

 Kolbing (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kolbing (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kolbing (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kolbing (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kolbing (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kolbing (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kolbing (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern

 Kolbing (Gemeinde Baumgartenberg), Ortschaft von Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Kolbing (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kulbing